BBS kan referera till:

 En förkortning av engelska Bulletin board system.
 BBS (företag) – ett dotterbolag till Bankenes BetalingsSentral AS, som bland annat utvecklar en plattform för kortbetalningar.
 En förkortning av Basbefälsskolan.